La Coppa Intertoto 1994, detta anche Coppa d'Estate 1994, è stata la ventottesima edizione di questa competizione (la trentaquattresima, contando anche quelle della Coppa Rappan) gestita dalla SFP, la società di scommesse svizzera.

Questa è stata la ultima edizione gestita dalla SFP, con quella successiva la gestione è passata alla UEFA ed il torneo è funto da qualificazione alla Coppa UEFA.

Non era prevista la fase finale fra le vincitrici della fase a gironi della fase estiva. Le squadre che si imponevano nei singoli raggruppamenti venivano considerate tutte vincenti a pari merito e ricevevano, oltre ad un piccolo trofeo, un cospicuo premio in denaro.

Squadre partecipanti 
 In giallo le vincitrici dei gironi.

Risultati 
Date: 2 luglio (1ª giornata), 9 luglio (2ª giornata), 16 luglio (3ª giornata), 23 luglio (4ª giornata) e 30 luglio 1994 (5ª giornata).

Girone 1

Girone 2

Girone 3 
La partita della 1ª giornata Tirol-Sparta è stata interrotta al 25º minuto sullo 0-0 per pioggia e poi non recuperata.

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Note

Voci correlate
Coppa Piano Karl Rappan
Coppa Intertoto

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1995
Edizioni della Coppa Intertoto